EEC est un sigle de trois lettres pouvant désigner :
 engin explosif de circonstance, un type d'armes employé, lors de conflits asymétriques, par des forces de guérilla ou par des commandos ;
 Espace économique commun, une union économique entre la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie ;
 European Economic Community (en français, Communauté économique européenne) ;
 Électricité et eau de Calédonie, une entreprise de distribution d'électricité en Nouvelle-Calédonie ;
 Enterprise Electronics Corporation, une société fondée en 1971 pour produire des radars météorologiques et applications connexes.
 Église évangélique du Cameroun, une église protestante du Cameroun.